Осовский сельсовет  — название административно- территориальных единиц:

Беларусь 
 Осовский сельсовет — сельсовет Бобруйский район, Могилёвская область
 Осовский сельсовет — сельсовет Кобринский район, Брестская область